Quicksand, ou Quicksand, signifie sable mouvant en anglais. Il peut également désigner :

Cinéma 

 Quicksand, film américain de Victor Schertzinger sorti en 1918 ;
 Quicksand, titre original des Sables mouvants, film américain de Irving Pichel sorti en 1950 ;
 Quicksand, film américain de Sam Firstenberg sorti en 2002 ;
 Quicksand, titre original Un tueur aux trousses, film franco-britannique de John Mackenzie sorti en 2003 ;
 Quicksand, série télévisée suédoise produite par Netflix.

Littérature

Comics 

 , original de la Femme-sable, super-vilaine créée par Marvel Comics en 1988.

Roman 

 , roman de Nella Larsen publié en 1928 ;
 , roman de Jun'ichirō Tanizaki publié sous forme de feuilleton de 1928 à 1930 ;
 , roman de John Brunner publié en 1967.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de post-hardcore formé en 1990
 , groupe gallois actif de 1969 à 1975.

Album 

 , album jazz de Ted Curson sorti en 1976 ;
 , album de Noah23 sorti le .

Chanson 

 , chanson de Martha and the Vandellas sortie le  ;
 , chanson de David Bowie, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Finger Eleven, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Lillix, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Travis, figurant sur l'album 12 Memories sorti le  ;
 , chanson de Britney Spears, composée par Lady Gaga et figurant en bonus sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de La Roux, figurant sur l'album La Roux sorti le  ;
 , chanson de Ryan Leslie, figurant sur l'album Ryan Leslie sorti le  ;
 , chanson du groupe Uncommonmenfrommars, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bethany Joy Lenz, figurant sur l'album  sorti le . Chanson interprétée par Bethany [Haley James Scott] dans l'épisode 1 de la saison 7 des Frères Scott ;
 , chanson du groupe Incubus, figurant sur l'album Light Grenades sorti le  ;
 Quicksand, chanson de Björk, figurant sur l'album Vulnicura sorti le .
 Quicksand, chanson de Tom Chaplin, figurant sur l'album The Wave à paraître le .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre